La Lega Pro Prima Divisione 2008-2009 è stato il 31º campionato di calcio italiano di categoria.
Il Campionato si è disputato tra il 31 agosto 2008 e il 17 maggio 2009. Si è concluso con la vittoria del  nel girone A e del  nel girone B.

Stagione 

Al torneo prendono parte 36 squadre, divise in due gironi da 18; tra esse, figurano le due retrocesse al termine della Serie B 2007-08, ovvero il  e il . Al termine della regular season sono retrocesse anche l', che è stato ripescato in Serie B per il fallimento del , e lo  anch'esso fallito e iscritto in Serie D. Le sei neopromosse al termine della Serie C2 2007-08 sono ,  e , tramite i play-off salgono ,  e . Riammesse in Lega Pro Prima Divisione per i fallimenti di  e  la , il , la  e la . La  è stata autorizzata dalla Lega Pro a disputare le gare casalinghe il sabato e non la domenica (escluse le ultime quattro giornate) su esplicita richiesta per ogni gara casalinga.

Girone A 
Un  forte e coriaceo riacciuffa i cadetti dopo solo un anno dalla retrocessione, sorpassando una sorprendente  dopo un lungo testa a testa durato tutta la stagione. I romagnoli conquistano la promozione nelle ultime giornate di campionato, mentre i bustocchi dovettero alzare bandiera bianca.

Ai play-off arriva la promozione del  dopo 11 anni d'assenza: i biancoscudati in semifinale sconfissero il  al Benelli e si trovarono una Pro Patria, rimaneggiata dopo aver perso la promozione diretta, che sogna di poter tornare in cadetteria dopo ben 43 anni e che in semifinale sconfisse la  in una gara a senso unico: l'andata all'Euganeo finì con uno scialbo 0-0, il ritorno a Busto Arsizio in uno "Speroni" tutto esaurito finì con la vittoria dei veneti per 2-1 con doppietta di Di Nardo.

Retrocessione diretta nella nuova Lega Pro Seconda Divisione per il , che non riesce ad agganciare il  per un posto nei play-out; gli stessi lagunari, insieme al , si salvarono rispettivamente contro  e .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in Serie B 2009-2010.
 Qualificata ai play-off o play-out.
      Retrocessa in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
Il Venezia ha scontato 4 punti di penalizzazione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Record stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Cesena (17)
 Minor numero di sconfitte: Cesena, Pro Patria, Reggiana, Ravenna e Verona (8)
 Migliore attacco: Pro Patria (50 gol fatti)
 Miglior difesa: Cesena (26 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Pro Patria (+23)
 Maggior numero di pareggi: Lumezzane e Verona (15)
 Minor numero di pareggi: Cesena e Padova (9)
 Maggior numero di sconfitte: Legnano (18)
 Minor numero di vittorie: Lecco, Sambenedettese e Legnano (7)
 Peggiore attacco: Sambenedettese (22 gol fatti)
 Peggior difesa: Legnano (54 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Legnano (-23)
Partite
 Più goal:
 In Regular Season: Legnano - Padova 4-4 (8)
 Nei Play-Off: Reggiana - Pro Patria 4-5 (9)

Girone B 
Storica promozione in Serie B per i salentini del  allenato dal "Principe" Giuseppe Giannini che, dopo un lungo testa a testa con il , ottiene la promozione il 17 maggio battendo in casa il  per 3-2; ai play-off vittoria del  che ritorna in B dopo 2 anni, eliminando in semifinale l' e battendo i giallorossi campani per 1-0.

Retrocesse direttamente il , mentre dopo i play-out scesero in Lega Pro Seconda Divisione , che viene sconfitto al ritorno contro il  per 1-0 dopo aver vinto l'andata per 2-1, e la , sconfitta dal  nonostante la vittoria nella gara d'andata, rendendo vano l'arrivo in panchina di Moreno Torricelli e la rimonta finale i 19 punti raccolti nelle ultime 12 giornate. Il Potenza verrà ripescato in Lega Pro Prima Divisione a completamento degli organici, mentre i toscani toccarono il declino con la ripartenza in Eccellenza a seguito della mancata iscrizione da parte dei proprietari.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promossa in Serie B 2009-2010.
 Qualificata ai play-off e play-out.
      Retrocessa in Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
Potenza, 3 punti di penalizzazione per la combine di Potenza-Salernitana del 20/04/2008.
Juve Stabia, 2 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative
Pescara, 1 punto di penalizzazione per irregolarità amministrative
Il Potenza è stato poi ripescato in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010  per adeguamento organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off 
Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Gallipoli (20)
 Minor numero di sconfitte: Benevento e Foggia (6)
 Migliore attacco: Arezzo (56 gol fatti)
 Miglior difesa: Paganese (29 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Gallipoli (+23)
 Maggior numero di pareggi: Ternana (15)
 Minor numero di pareggi: Crotone e Virtus Lanciano (5)
 Maggior numero di sconfitte: Potenza e Virtus Lanciano (17)
 Minor numero di vittorie: Pistoiese e Potenza (7)
 Peggiore attacco: Paganese (21 gol fatti)
 Peggior difesa: Virtus Lanciano (46 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Pistoiese e Potenza (-15)
Patite
 Partita con più reti: Arezzo - Sorrento 6-5 (11)

Note 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008